Буяк () — муніципалітет у Франції, в регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Буяк () — муніципалітет у Франції, в регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Буяк () — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь

 Буяк Богдан Богданович ( 1974) — український науковець, громадський діяч, політолог.
 Буяк Володимир Андрійович (1922 — ? після липня 1951) — діяч ОУН, Лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Буяк Ярослав Євгенович ( 1964) — український журналіст, редактор, науковець.
 Збігнєв Буяк ( 1954) — польський профспілковий діяч і політик, один з лідерів руху «Солідарність».
 Францішек Буяк (1875—1953) — польський історик, економіст, соціолог.

Українські прізвища